Belize kan syfta på:

 Belizes historia

Geografi

 Belize, självständig stat,

Angola 

 Município Belize, kommun, Kabinda,

Belize 

 Belize (distrikt), distrikt, 
 Belize City, 
 Belize River – en flod
 Belize barriärrev – det största barriärrevssystemet på norra halvklotet